Bruderkrieg steht für die folgenden

Kriege:
 Deutscher Bruderkrieg von 1866, siehe Deutscher Krieg
 Hasmonäischer Bruderkrieg (1. Jh. v. Chr.)
 Hessischer Bruderkrieg von 1469
 Sächsischer Bruderkrieg von 1446 bis 1451
Merowingischer Bruderkrieg von 561 bis 719

Filme:
 Bruderkrieg – Der Kampf um Titos Erbe, britischer Dokumentarfilm (1995)

Siehe auch:
 Bürgerkrieg